Santiago de Huari (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Santiago de Huari (plaats), hoofdplaats van de gemeente